De Arubaanse Division Uno, kortweg Division Uno is het tweede niveau profvoetbal op Aruba. De competitie wordt georganiseerd door de Arubaanse Voetbal Bond. De kampioen promoveert naar de Division di Honor en de nummers 2 en 3 spelen een nacompetitie met de nummers 8 en 9 van de Division Honor. De Division Dos is het laagste voetbalniveau op Aruba.

Seizoen 2022/23 
De volgende zestien clubs deden in het seizoen 2022-23 mee in de Eerste Klasse.

Poule A:

 Atlantico      
 Real Koyari 
 Sporting      
 Estudiantes    
 Jong Aruba    
 Bubali     
 Arsenal
 RCS

Poule B:

 Unistars
 FC San Nicolas    
 Caiquetio
 Rooi Afo 
 Sport Boys      
 Brazil Juniors
 Juventud TL
 Undesa

Seizoen 2021/22 
De volgende veertien clubs deden in het seizoen 2021-22 mee in de Eerste Klasse.

Poule A:

 Sporting         
 Unistars
 Caiquetio        
 Estudiantes    
 Real Koyari    
 Jong Aruba      
 Arsenal

Poule B:

 Santa Fe
 FC San Nicolas 
 RCS
 Rooi Afo 
 Sport Boys      
 Atlantico  
 Juventud TL

Topscorers Poule A

Topscorers Poule B

Seizoen 2019/20 
De volgende vijftien clubs deden in het seizoen 2019-20 mee in de Eerste Klasse.

Poule A:

 Caiquetio
 River Plate
 Sport Boys
 FC San Nicolas
 RCS
 Sporting
 Atlantico
 Estudiantes

Poule B:

 Arsenal
 Jong Aruba
 Unistars
 Real Koyari
 Juventud TL
 Rooi Afo
 Undesa

Seizoen 2016/17 
De volgende tien clubs deden in het seizoen 2016-17 mee in de Eerste Klasse.

 Atlantico
 Brazil Juniors
 Caiquetio
 Juventud TL
 RCS
 Real Piedra Plat
 FC San Nicolas
 Sport Boys
 Sporting
 United

Seizoen 2012/13

Deelnemers

Kampioenen

Teamkampioenschappen

Referenties

Externe links 
 Division Uno
 Officiële website AVB 

Voetbal in Aruba